Bieberbach ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Bieberbach (Hönne), rechter Zufluss der Hönne bei Lendringsen (Menden), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bieberbach (Kauerbach), linker Zufluss des Kauerbachs nahe dem ehemaligen Bahnhof von Unzenberg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bieberbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser in Platten, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Bieberbach (Nesse), rechter Zufluss der Nesse nahe Friedrichswerth, Landkreis Gotha, Thüringen
 Bieberbach, ehemaliger deutscher Name des Bobří potok, linker Zufluss des Robečský potok nahe Zahrádky, Region Liberecký, Tschechien
 Bieberbach oder Bieber (Rodau), linker Zufluss der Rodau bei Markwald (Mühlheim am Main), Landkreis Offenbach, Hessen
 Bieberbach oder Bieber, deutscher Name der Bièvre (Saar), rechter Zufluss der Saar nahe Grand-Eich (Réding), Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Bieberbach (Sauer), deutscher Alternativname des Halbmuhlbachs, rechter Nebenarm der Sauer zwischen Betschdorf und Soufflenheim, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Bieberbach (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach bei Leiperzell, stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Orte:
 Bieberbach (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Bieberbach (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bieberbach (Sonnefeld), Ortsteil der Gemeinde Sonnefeld, Landkreis Coburg, Bayern

Bieberbach ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Bieberbach (1886–1982), deutscher Mathematiker
 Thomas Bieberbach (* 1966), deutscher Endurosportler

Siehe auch:
 Biber
 Biberach
 Biberbach
 Bieber
 Bieberbachsche Sätze
 Bieberbachsche Ungleichung
 Lürwald und Bieberbach
 Biebergraben